Stephen Glover peut désigner :
  (1794-1870), antiquaire britannique ;
  (1812-1870), compositeur britannique ;
  (1952-), journaliste britannique ;
 Stephen Glover, dit Steve-O (1974-), cascadeur britannique ;
  (1974-), scénariste et rappeur américain.

Homonymie de patronyme